Miasta w USA:
 Prairie Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 Prairie Lake (ang. Prairie Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Prairie Lake (ang. Prairie Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron